Суперку́бок Киргизии по футбо́лу 2013 года — третий розыгрыш Суперкубка Киргизии, футбольного трофея, разыгрываемого между чемпионом и обладателем Кубка Киргизии предыдущего сезона. В данном розыгрыше, так как бишкекский «Дордой» сделал в прошлом сезоне «золотой дубль», выиграв и чемпионат, и кубок, он встречался с серебряным призёром прошлого чемпионата — бишкекской «Алгой».

Турнир состоял из двух матчей, прошедших 21 и 27 марта 2013 года в Бишкеке. Обладателем трофея во второй раз подряд стал футбольный клуб «Дордой», одержавший победу с общим счётом 6:2. Уже в первом матче «Дордой» добился крупной победы 3:0, и ответный матч стал формальностью.

Соперники и стадион 
Впервые в истории турнира в нём встречались «Дордой» и «Алга». «Дордой» участвовал в обоих предыдущих розыгрышах, один из которых выиграл (2012), а другой — проиграл (2011). Для «Алги» участие в матчах Суперкубка стало первым в истории.

Обе игры проводились на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Подробности

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Суперкубок Киргизии по футболу
 Чемпионат Киргизии по футболу 2013
 Кубок Киргизии по футболу 2013

Примечания

Ссылки 
 «Дордой» — обладатель Суперкубка Кыргызстана по футболу-2013
 Суперкубок — у «Дордоя»!

Футбол в Азии в 2013 году
Суперкубок Киргизии по футболу
Спорт в Киргизии в 2013 году
Март 2013 года
События 21 марта
Спортивные соревнования в Бишкеке
События 27 марта